Парадовский — фамилия:

 
 Парадовский, Карл Осипович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5414; 6 декабря 1836.
 Парадовский, Феликс Осипович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1631 (661); 12 января 1806.